Арктический конвой «Дервиш» (операция «Дервиш») — первый малый океанский тихоходный специальный конвой, отправленный в СССР во время Второй мировой войны со стратегическими грузами. После вступления в войну СССР был сформирован первый арктический конвой из семи транспортов (шесть грузовых пароходов и один танкер вспомогательного флота).

Официально конвой не получил буквенной литеры PQ, но в литературе и СМИ встречаются упоминания об этом конвое под литерами с номером PQ-0.

12 августа 1941 года, конвой вышел из порта Ливерпуль (Англия), в направлении Скапа-Флоу (Оркнейские острова), 16 августа прибыв в Хвалфьордур (Исландия), для заправки топливом. После короткой остановки в Хвалфьордуре, 21 августа 1941 года конвой направился в Архангельск. Не обнаруженный немецкой воздушной разведкой, конвой без потерь прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года.

В честь арктического конвоя назван новый спасательный буксир проекта 02980 «Полярный конвой», вошедший в состав ВМФ России в мае 2017 года.

Состав конвоя 
Конвой состоял из пяти английских судов и одного голландского судна, загруженных стратегически важным сырьём (10 000 тонн каучука, 1 500 тонн форменных ботинок, олово, шерсть и множество другого инвентаря и оборудования) и военной техникой (3 800 глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей «Харрикейн», в разобранном состоянии), а также одного вспомогательного судна «Олдерсдейл», загруженного топливом.

Грузовые суда 
Грузовые суда, тоннажем свыше 1 900 тонн:

Эскорт 

Отправившийся вместе с конвоем авианосец «Аргус» нёс 24 истребителя «Харрикейн Mk IIB» из 151-го истребительного авиакрыла Королевских ВВС, в ходе операции под кодовым названием «Стрендж» 7 сентября 1941 года приземлившихся на аэродроме Ваенга-1, расположенного недалеко от Мурманска.

Источники 

Арктические конвои